Stichting Lezen (Nederland)
 Stichting Lezen (Vlaanderen)